Sam Hardy peut faire référence à :
 Sam Hardy (1883-1935), acteur américain.
 Sam Hardy (1883-1966), footballeur anglais.
 Sam Hardy (1995-), rameur australien